Attarp kan syfta på:

Attarp, Hässleholms kommun– en småort i Hässleholms kommun
Attarp, Jönköpings kommun– en gård i Bankeryds socken

Personer
 Torsten Attarp (1921–2009), en svensk arkitekt